Qualifikationsphase bezeichnet:
 Qualifikationsphase, Vorausscheid im Sport; siehe Qualifikation (Sport)
 Qualifikationsphase, gymnasialer Unterricht, der zur Abiturzulassung führt; siehe Gymnasiale Oberstufe#Qualifikationsphase